Dellwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dellwood (Minnesota)
Dellwood (Missouri)